Sarea är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Sarea i familjen Trapeliaceae, ordningen Baeomycetales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sarea